Esta é lista de municípios da Bahia por PIB, baseada nos levantamentos feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao ano de 2018 (ano-base 2020). A Bahia é uma das 27 unidades federativas do Brasil e é dividida em 417 municípios. O território baiano equivale a 6,64% do brasileiro e com um PIB de R$  (correspondente a 4,09% do PIB brasileiro), o estado possui a quinta maior área territorial e a sétima maior economia dentre os estados do Brasil.

A cidade mais rica da Bahia é Salvador, a capital estadual, com uma economia de , seguida por Camaçari com , Feira de Santana com , São Francisco do Conde com  e Vitória da Conquista, com um produto interno bruto de . No final da lista aparecem Ibiquera (último) e Dom Macedo Costa (penúltimo) com um PIB de  e , respectivamente.

Em comparação com o PIB de 2017, a economia do estado aumentou em 6,52%. Ao todo, 330 munícipios (79,13%) tiveram ganho no PIB, enquanto 87 (20,86%) tiveram queda, em comparação com o levantamento referente à 2017 (ano-base 2020). Somam-se 38 o número de municípios do estado com mais de um bilhão de reais de produto interno bruto.

Municípios 

Abaixo a lista de todos os municípios do estado da Bahia, por ordem decrescente a partir da mais mais rica. As variações brutas e percentuais referem-se a comparação com os dados de 2017 (ano-base 2020).

PIB
Bahia
Municípios PIB 2018
2018 na Bahia